HMAS Anzac je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Anzac (1920)
 HMAS Anzac (D59)
 HMAS Anzac (FFH 150)

Anzac